

Pessoas
Didier Auriol
Vincent Auriol
Jacqueline Auriol

Localidades

Auriol (Bouches-du-Rhône)

Desambiguação